Gennobaude (III secolo) – principe e condottiero dei Franchi Sali
Genebaldo (IV secolo) – dux franco e primo duca di Franconia
Genebaldo di Laon – vescovo e santo francese (†550)